Valinaces II () foi um nacarar da família Siuni que governou Siunique no começo do . Era filho de  e irmão de , Paranzém e possivelmente uma irmã de nome incerto, que casar-se-ia com . Sucedeu Sam Guntuni no trono da província e reteve-o entre 404-413. Durante seu reinado, o culto aos ídolos voltou a ser praticado em Siunique, e ele auxiliou Mesrobes Mastósio a pregar o evangelho na província.

Ver também

Bibliografia 

 

 

Família Siuni
Armênios do século V